Bellingham – miasto i port morski w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
 Bellingham (zatoka) – zatoka Pacyfiku, nad którą leży miasto Bellingham 

Inne miejscowości w USA:
 Bellingham (Massachusetts) – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Bellingham (hrabstwo Norfolk) – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Bellingham (Minnesota) – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle

Gminy w USA:
 gmina Bellingham (ang. Bellingham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
W Wielkiej Brytanii:
 Bellingham – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Bellingham – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)